Moisan est un patronyme pouvant faire référence à :

Patronyme
André Moisan (1960-), saxophoniste, clarinettiste et chef d'orchestre québécois
Clément Moisan (1933-2010), professeur de littérature québécois
Édouard Moisan (1902-1986), homme politique français
Elmina Moisan (1897-1938), artiste peintre chilienne
Esther Niamke-Moisan (1993-), joueuse de basket-ball française
Gatien Moisan (1939-2019), artiste-peintre québécois
Jean-Paul Moisan (1957-2012), professeur de génétique et entrepreneur français
Marianne Moisan (1977-), actrice et dramaturge québécoise
Roland Moisan (1907-1987), dessinateur et journaliste français

Commission d'enquête
Commission Moisan, enquête du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) en 2005

Variante Moissan
Henri Moissan (1852-1907), pharmacien et chimiste français, prix Nobel de chimie en 1906
Musée Moissan, consacré à la vie d'Henri Moissan
Rue Henri-Moissan, rue du  de Paris
Travaux de Moissan, travaux d'Henri Moissan sur l'électrolyse du fluorure de potassium

Homonymie de patronyme